Emilio Estevez – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Fernando Estévez – scultore, pittore, urbanista e docente di disegno spagnolo
 Joe Estevez – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Jorge Medina Estévez – cardinale e arcivescovo cattolico cileno
 Maximiliano Estévez – calciatore argentino
 Ramon Estevez – attore e regista statunitense
 Renée Estevez – attrice e scrittrice statunitense
 Reyes Estévez – atleta spagnolo